Der Mannschaftswettbewerb im Bogenschießen der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 1992 in Barcelona wurde vom 31. Juli bis 4. August auf dem Camp Olímpic de Tir amb Arc ausgetragen.

Wettkampfformat 
Es traten 17 Nationen mit jeweils drei Athletinnen an. Zu Beginn wurden die Punktzahlen der drei Schützinnen aus der Platzierungsrunde des Einzelwettbewerbs zusammen addiert. Die besten 16 Nationen qualifizierten sich für die Finalrunde, welche im K.o.-System ausgetragen wurde.

Ergebnisse

Platzierungsrunde

Finalrunde

Abschlussplatzierungen

Weblinks 

 

Mannschaft Frauen